

Música 
 15 Anos (álbum de Banda Calypso)
 15 Anos (álbum de Davi Sacer)
 15 Anos de Sucesso
 15 Anos de Sucessos Carnavalescos

Desambiguações de música